Задверье:

 Задверье — роман Нила Геймана в жанре городское фэнтези.
 Задверье — театр в СПб на Софийской.
 Задверье — британский мини-сериал 1996 года, снятый режиссёром Дьюи Хэмпфри.

Примечания